

Дулут (озеро)
 Дулут — місто, штат Джорджія
 Дулут — місто, штат Міннесота
 Дулут — переписна місцевість, штат Вашингтон